Ялыновка — название населённых пунктов на Украине:
 Ялыновка — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Ялыновка — село в Черняховском районе Житомирской области.
 Ялыновка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Ялыновка — село в Березновском районе Ровненской области.

См. также 
 Ялиновка